Ферна́н Кнопф (, полное имя Фернан-Эдмон-Жан-Мари Кнопф, ) — бельгийский художник, график, скульптор и искусствовед, главный представитель бельгийского символизма.

Биография 
Отец Кнопфа был судьей в Брюгге, принадлежал к аристократической австрийской семье, переселившейся в Бельгию в XVI веке. Кнопф вырос в Брюгге, позднее переехал с родителями в Брюссель и по настоянию своего отца сначала изучал юриспруденцию в Брюссельском свободном университете, но вскоре перевёлся в брюссельскую Академию художеств, где и началась его карьера как пейзажиста и портретиста. Его учителем был Ксавьер Меллери.

В 1877 году он побывал в Париже, где на него большое впечатление произвёл Эжен Делакруа. В Англии он познакомился с прерафаэлитами, которые оказали большое влияние на его стиль — Бёрн-Джонс, Россетти, Уоттс. По словам Филиппа Жюллиана, это «один из тех редких декадентов, что являются художниками и эстетами». Он входит в образ светского денди: «Весьма проницательные металлические глазки, слегка заостренный подбородок, презрительный рот… прямая осанка, безупречный костюм, простота манер. Отвращение к неряшливости. Вчерашний пастор, почти превратившийся в денди». Таким видит его Верхарн.

В 1878 году на Всемирной выставке в Париже он познакомился с художником Гюставом Моро и в последующем обратился к символизму. Он считается одним из основателей группы Общество XX. В 1892 году работы Кнопфа участвовали в салоне Salon de la Rosenkreuzer|Rose-Croix, а также в выставке Венского сецессиона. В течение сорока лет художник воспроизводил Брюгге в многочисленных сериях, по памяти и по фотографиям. Часто он изображал абсолютно пустынный квартал, безлюдный, но аккуратный и ухоженный, без признаков флоры и фауны, строения, погруженные в беззвучный подсчет собственных кирпичиков и частиц. Несмотря на свою замкнутость, со временем Кнопф получил признание и почёт. Позднее он даже был награждён бельгийским орденом Леопольда.

В своих живописных работах Кнопф выбирает тёмные, слегка морбидные (болезненные, мертвенные) тона, которыми он удерживает на холсте мистические фантазии. В первую очередь Кнопф оказал влияние на немецкий символизм, например, на Франца фон Штука, и югендстиль. На картинах Кнопфа часто встречаются женские образы в виде сфинксов и химер: «Спящая гарпия», «Одиночество» (1894) и «Искусство, или Нежность сфинкса» (1896). Его творчество не ограничивается живописью — он занимался также скульптурой, пастелью, тонированным рисунком, гравюрой, декоративным оформлением театра «Де ла Монне» в Брюсселе, писал портреты и пейзажи и создавал иллюстрации.

Галерея

Примечания

Литература 
 Клюшина Е. В. Логогрифический метод Фернана Кнопфа на примере анализа I lock my door upon myself // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 6. / Под ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой — СПб.: НП-Принт, 2016. С.523-531. ISSN 2312—2129.
 Светлов И. Е. Фатальное молчание Кнопфа // Дух символизма. Русское и западноевропейское искусство в контексте эпохи конца XIX – начала XX века / Межинститутская научная группа «Европейский символизм и модерн»; науч. ред. М.  В.  Нащокина. — М.: Прогресс-Традиция, 2012. — С. 518–527.
 Веселова А.А. «Бесконечное безмолвие» пейзажей Фернана Кнопфа. К вопросу зарождения и развития бельгийского символистского пейзажа //Научные труды. 2016. № 37. С. 180-192.
 Jeffery Howe, The Symbolist Art of Fernand Khnopff, Ann Arbor, UMI Research Press, 1982.

Художники-символисты Бельгии
Художники-портретисты Бельгии
Художники-пейзажисты Бельгии
Похороненные на Лакенском кладбище
Выпускники Брюссельского университета
Обучавшиеся в Академии Жюлиана